Годао 303 ( G303, 303国道 ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городском округе Цзиань (провинция Цзилинь) и заканчивается в аймаке Шилин-Гол (автономный район Внутренняя Монголия).

Дорога проходит через провинции Цзилинь, Ляонин и автономный район Внутренняя Монголия.

Общая протяженность дороги составляет 1263 км.

Маршрут

См. также 

 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания

Ссылки 

Дороги Китая
Транспорт Внутренней Монголии
Транспорт провинции Гирин
Транспорт провинции Ляонин